Johann Christian Daniel von Schreber (1739–1810) botânico, zoólogo e micologista alemão
 Daniel Paul Schreber (1842–1911)
 Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808-1861)

Desambiguação